Boulevard de l'Yser :
 Boulevard de l'Yser, boulevard de Paris
 Boulevard de l'Yser, boulevard de Rouen